Il doppio maschile  del torneo di tennis Rome Masters 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Dominik Hrbatý che hanno battuto in finale Wayne Ferreira e Evgenij Kafel'nikov 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Alex O'Brien /  Jared Palmer (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (secondo turno)
 Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Byron Black (quarti di finale)

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2000
ATP Tour 2000